La storia dell'umanità (The Story of Mankind) – saggio di Hendrik Willem van Loon del 1921
 L'inferno ci accusa (The Story of Mankind) – film del 1957 diretto da Irwin Allen